|-
| (84201) 2002 RB125||||7 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84202) 2002 RF127||||10 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84203) 2002 RD133||||9 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84204) 2002 RZ133||||10 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84205) 2002 RY134||||10 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84206) 2002 RE136||||11 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84207) 2002 RA138||||10 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84208) 2002 RA139||||10 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84209) 2002 RS139||||10 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84210) 2002 RZ139||||10 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84211) 2002 RV141||||10 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84212) 2002 RG149||||11 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84213) 2002 RQ153||||13 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84214) 2002 RY167||||13 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84215) 2002 RP177||||13 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84216) 2002 RH179||||14 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84217) 2002 RW179||||14 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84218) 2002 RD180||||14 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84219) 2002 RP186||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84220) 2002 RY187||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84221) 2002 RN201||||13 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84222) 2002 RR220||||15 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84223) 2002 RL223||||13 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 84224 Кіте (Kyte)||||9 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||Роб Метсон
|-
| 84225 Веріш (Verish)||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (84226) 2002 SQ4||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84227) 2002 SJ5||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84228) 2002 SL12||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84229) 2002 SH15||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84230) 2002 SV16||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84231) 2002 SC17||||27 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84232) 2002 SC20||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84233) 2002 SO23||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84234) 2002 SR24||||28 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84235) 2002 SP25||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84236) 2002 SP27||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84237) 2002 SZ29||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84238) 2002 SK30||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84239) 2002 SL32||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84240) 2002 SL33||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84241) 2002 SS33||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84242) 2002 ST34||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84243) 2002 SK35||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84244) 2002 ST35||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84245) 2002 SV35||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84246) 2002 SJ36||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84247) 2002 SL36||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84248) 2002 SN36||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84249) 2002 SR36||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84250) 2002 SX36||||29 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84251) 2002 SG37||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84252) 2002 SL41||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84253) 2002 SG42||||28 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84254) 2002 SH42||||28 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84255) 2002 SF45||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84256) 2002 SO45||||29 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84257) 2002 SU45||||29 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84258) 2002 SW45||||29 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84259) 2002 ST46||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84260) 2002 SP50||||30 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84261) 2002 SD51||||16 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84262) 2002 SN54||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84263) 2002 TZ4||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84264) 2002 TG5||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84265) 2002 TO5||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84266) 2002 TS5||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84267) 2002 TF6||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84268) 2002 TU7||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84269) 2002 TY7||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84270) 2002 TT8||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84271) 2002 TU8||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84272) 2002 TH10||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84273) 2002 TF11||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84274) 2002 TY13||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84275) 2002 TF14||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84276) 2002 TX16||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84277) 2002 TZ16||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84278) 2002 TR20||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84279) 2002 TS20||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84280) 2002 TZ20||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84281) 2002 TS22||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84282) 2002 TV23||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84283) 2002 TN24||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84284) 2002 TQ26||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84285) 2002 TB27||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84286) 2002 TH27||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84287) 2002 TQ28||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84288) 2002 TF29||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84289) 2002 TK29||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84290) 2002 TA30||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84291) 2002 TC32||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84292) 2002 TO32||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84293) 2002 TR32||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84294) 2002 TJ33||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84295) 2002 TX33||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84296) 2002 TM36||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84297) 2002 TW36||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84298) 2002 TB38||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84299) 2002 TS38||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84300) 2002 TT38||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

84200